Rousset ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Rousset (Bouches-du-Rhône) im Département Bouches-du-Rhône
 Rousset (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
 Le Rousset im Département Saône-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Rousset-les-Vignes im Département Drôme

Rousset ist der Familienname folgender Personen:
 Alain Rousset (* 1951), französischer Politiker (PS)
 Baptist Rousset (* 1979), französischer Nordischer Kombinierer
 Camille Rousset (1821–1892), französischer Historiker
 Christophe Rousset (* 1961), französischer Cembalist und Dirigent
 David Rousset (1912–1997), französischer Schriftsteller, Widerstandskämpfer und Buchenwald-Häftling
 Gérard Rousset (* 1953), französischer Rugby-Union-Spieler
 Jean Rousset (1910–2002), Schweizer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Marie-Christine Rousset (* 1958), französische Informatikerin
 Paul-Marie Rousset (1921–2016), französischer Geistlicher, Bischof von Saint-Étienne
 Sylvie Giry-Rousset (* 1965), französische Skilangläuferin